Seget (Split-Dalmatië),  een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
Seget (Umag), een plaats in de gemeente Umag in de Kroatische provincie Istrië
Seget (taal), een West-Papoeataal, gesproken in Indonesië